

Miejscowości na Białorusi 

 Puzewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Skidel.
 Puzewicze – wieś  w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.